Osoby o tym nazwisku:
 Austin Mardon – kanadyjski pisarz
 Geoff Mardon – nowozelandzki żużlowiec